Čemernica (berg), een berg in Bosnië en Herzegovina .
Čemernica (rivier in Bosnië en Herzegovina), een rivier in Bosnië en Herzegovina, een zijrivier van de rivier Fojnička
Čemernica (rivier in Servië), een rivier in Servië, een zijrivier van de Morava
Plaatsen in Kroatië:
Čemernica (Virovitica), stedelijke nederzetting in Virovitica
Čemernica Lonja , een dorp in de gemeente Klostar Ivanic
Plaatsen in Bosnië-Herzegovina:
Čemernica (Fojnica), een dorp in de gemeente Fojnica
Čemernica (Ilijas), een dorp in de gemeente Ilijas
Čemernica (Pale), een dorp in de gemeente Pale